Brevon (oder Brévon) ist der Name folgender Flüsse in Frankreich:

 Brevon (Dranse), Nebenfluss der Dranse
 Brévon, Nebenfluss der Seine

Siehe auch:
 Brevonne
 Brévonnes